Autopista del Sol es el nombre de tres autopistas:

 Autopista del Sol, en Chile.
 Autopista del Sol (Autostrada del Sole), en Italia.
 Autopista del Sol, en México.